John Acton (zm. 1350) – angielski prawnik
 John Acton (XVI/XVII w.) – angielski polityk, parlamentarzysta z Droitwich
 John Acton (1736-1811) – angielski szlachcic i polityk, minister Królestwa Neapolu, 6. baronet Acton
 John Acton (1834-1902) – brytyjski arystokrata, polityk, historyk i filozof polityczny, 1. baron Acton
 John Lyon-Dalberg-Acton (1907-1989) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. baron Acton
 John C. Acton (ur. 1966) – amerykański wiceadmirał 
 John Lyon-Dalberg-Acton (ur. 1966) – brytyjski arystokrata i pisarz, 5. baron Acton

Zobacz też